Linocarpon är ett släkte av svampar. Linocarpon ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Linocarpon